La Ballade des Dalton est un film français d'animation réalisé par René Goscinny,  Morris et Henri Gruel, sorti en 1978 au cinéma.
 La Ballade des Dalton est une histoire de bande dessinée adaptée du film précédent, parue en 1978.
 La Ballade des Dalton et autres histoires est un album de bande dessinée de la série Lucky Luke de Morris, paru en 1986 et contenant l'histoire précédente.